

Patronyme 

 Antonia Orellana (1989-), dite Toti Orellana, journaliste, militante féministe1 et femme politique chilienne ;
 Fabián Orellana (1986-), footballeur chilien ;
 Francisco de Orellana (14?-1545), conquistador espagnol, inventeur de la légende de l'Eldorado ;
 Juan Carlos Orellana (1955-2022), footballeur chilien ;
 Macarena Orellana (199?-), professeure chilienne d'histoire et kickboxeuse, championne panaméricaine et six fois championne nationale ;
  Rosa Orellana (19?-), mathématicienne américaine.

Toponyme 

 Orellana, province d'Équateur ;
 Orellana, canton dans cette province.

 Orellana la Vieja, commune dans la province de Badajoz en Estrémadure ;
 Orellana de la Sierra, commune voisine de la précédente.

Autres 
 Orellana est un programme de recherche sur l'Amérique du Sud ;
 Orellana est un genre d'insectes de la famille des Cicadidae (cigales) ;
 Bixa orellana (ou Roucou) est une espèce d'arbres et d'arbustes originaire d'Amérique tropicale.